В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Эффингхем ():
 Эффингхем — округ в штате Иллинойс.
 Эффингхем — округ в штате Джорджия.